Glad All Over () — название, которое может относиться к нескольким музыкальным произведениям:

 «Glad All Over» — песня и одноимённый сингл, записанные Карлом Перкинсом
 «Glad All Over» — песня группы The Dave Clark Five
 Glad All Over — шестой студийный альбом группы The Wallflowers